Club Atlético Colegiales (Argentinië), een Argentijnse voetbalclub uit Munro
 Club Atlético Colegiales (Paraguay), een voetbalclub uit Paraguay